Osoby o tym nazwisku:
 Ádám Kónya – węgierski biegacz narciarski
 Ferenc Kónya – węgierski piłkarz i trener piłkarski